Pipe Dream bezeichnet: 

 Pipe Dream – Lügen haben Klempnerbeine, Spielfilm aus dem Jahr 2002
 ein 3D Animations-Kurzfilm von Animusic aus dem Jahr 2001
 Pipe Dream (Computerspiel), ein 1989 entwickeltes Computerspiel von LucasArts
 Pipe Dream (Musical), Broadway-Musical von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II aus dem Jahr 1955
 Englischer Ausdruck für Luftschloss, Schnapsidee